Francja:
 Lasse – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lasse – francuska gmina w regionie Kraj Loary
Osoby:
 Erich Lasse – niemiecki malarz
 Lasse Eriksson - jeden z bohaterów książki Dzieci z Bullerbyn

Inne:
 Lasse – imię męskie

Zobacz też:
 Lassee